Finch är ett efternamn, som bärs eller burits av bland andra:

 Alfred William Finch
 Catrin Finch
 Charlotte Finch
 Cliff Finch
 
 Edward Finch-Hatton
 
 
 Jennie Finch
 Jennifer Finch
 John Finch, 1:e baron Finch
 Jon Finch
 Peter Finch
 Richard Finch
 William Finch

Engelska efternamn